Mulgara peut faire référence à :
 le Mulgara (), espèce de mammifères ;
 , logiciel américain.

Voir aussi